Ба́дри Кварацхе́лия (; род. 15 февраля 1965, Накипу, Цаленджихский район, Грузинская ССР) — грузинский и азербайджанский футболист, тренер.

Карьера 
Выступал в рядовых грузинских командах в начале 90-х. Привлёк внимание селекционеров «Динамо» Тбилиси высокой результативностью и был приглашён в ведущий клуб Грузии в сезоне 1992/93. Вместе с командой стал чемпионом, но карьера в «Динамо» на этом завершилась.

Затем играл в других грузинских клубах, особо не блистая.

Перед началом сезона 1997/98 уехал в Азербайджан, где заключил годовой контракт с клубом «Кяпаз» из Гянджи. В команду его взяли по протекции знакомых из Грузии.

По итогам сезона «Кяпаз» выиграл золотые медали, стал обладателем кубка страны (забил гол в финале) и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Однако по окончании сезона в клубе произошла смена президента, и Кварацхелия принял приглашение владельца «Шамкира».

За 5 лет в команде трижды выиграл золотые медали, дважды играл в финале кубка страны (оба раза «Шамкир» уступал «Нефтчи»).

Бадри сделал три хет-трика в чемпионате Азербайджана (больше всех среди иностранцев) и один — в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов против рижского «Сконто».

В 2000 принял гражданство Азербайджана, провёл 3 игры за сборную. Одна носила характер товарищеской, где Азербайджан играл со сборной Грузией (0:0). Также играл в двух официальных матчах в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2006 против сборных Швеции и Македонии.

Игровую карьеру завершил в 2004 году. Вернулся в Грузию, где начал учиться на тренера. Обладатель тренерской категории «A».

В 2004-07 работал ассистентом главного тренера в клубе «Сиони».

В 2008 был помощником Кахи Цхададзе в клубе «Стандард» (Баку), а с февраля по июнь 2009 — главный тренер клуба.

На 2011 год — главный тренер «Спартака» из Цхинвали.

В 2012 году стал помощником главного тренера «Габалы» Рамиза Мамедова.

Статистика

Достижения

Командные 
 Чемпион Грузии: 1992/93
 Чемпион Азербайджана: 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана: 1998/99, 2003/04
 Обладатель Кубка Азербайджана: 1997/98; финалист 1998/99, 2001/02, 2003/04

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Азербайджана: 1999/00 (16 мячей)

Семья 
Женат, два сына, один из них — Хвича, футболист.

Примечания 

Тренеры ФК «Металлург» Рустави

Футболисты Грузии
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Мерани» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Кахети»
Игроки ФК «Рустави»
Игроки ФК «Кяпаз»
Игроки ФК «Шамкир»
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Стандард» Сумгаит
Тренеры ФК «Туран» Товуз
Тренеры ФК «Гурия»
Тренеры ФК «Мерани» Мартвили
Тренеры ФК «Самтредиа»
Тренеры ФК «Рустави» (2015)